Мисс США 1986 () — 35-й конкурс красоты Мисс США прошедший 20 мая 1986 года, в Майами, Флорида. Победительницей конкурса стала Кристи Фихтнер из штата Техас.

Результаты

Специальные награды

Final competition

 Победитель
 1-я Вице мисс
 2-я Вице мисс
 3-я Вице мисс
 4-я Вице мисс
(#) Место в каждом туре конкурса

Штаты-участницы 

 – Хизер Ховард
 – Ким Кристофер-Тейлор
 – Джоди Ли Армстронг
 – Ронда Блейлок
 – Келли Парсонс - Возраст: 22
 – Шерил Энн Роледер
 – Дженнифер Бенусис
 – Линн Мари Тейлор
 – Дезире Китинг
 – Кэти Розенвинкель
 – Тами Теш - Возраст: 21
 – Тони Коста
 – Келли Катрон
 – Триша Тереза Бах - Возраст: 22
 – Дайан Андрисяк
 – Холли Уилкинс
 – Одра Окерман
 – Джеки Тейлор
 – Селия Брэди
 – Энни Льюис
 – Келли Келер
 – Шейла Патрик Бенсон
 – Лиза Бернарди
 – Синтия Джейн Петерсон
 – Барбара Вебстер
 – Синди Джейн Уильямс - Возраст: 22

 – Лори Райан
 – Эллен Уитроу
 – ЛеАнна Грант
 – Линда Мэри Пулин
 – Лиза Саммерур-Перри
 – Хизер Хауэлл
 – Бет Лауфер
 – Ронда Ноблз - Возраст: 20
 – Бет Энн Реммик
 – Хэлли Берри - Возраст: 19
 – Тереза Лукас - Возраст: 23
 – Кимберли Энн Стаблфилд
 – Шерри Фицпатрик
 – Донна Сильва
 – Марибет Карри - Возраст: 20
 – Лори Шумахер
 – Карен Комптон
 – Кристи Фихтнер - Возраст: 23
 – Стефани Ребер
 – Трейси Даниэль Мортон
 – Морин Карни МакДоннелл
 – Жаклин МакМахон
 – Шонна Лайонс
 – Бонни Джоан Бонниксен
 – Бет Кинг - Возраст: 22

Судьи 

Дэвид Робинсон
Мэй Шэнли — победительница Мисс США 1984

Мириам Стивенсон — победительница конкурсов Мисс США 1954 и Мисс Вселенная 1954

Мария Ременьи — победительница Мисс США 1966
Уэймен Тисдейл
Кимберли Тоумз — победительница Мисс США 1977

См. также 
 Мисс Мира 1986
 Мисс Вселенная 1986
 Мисс Интернешнл 1986

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

1986
События 20 мая
Май 1986 года
1986 год во Флориде
Культура Майами